Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941), prawnik polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego 1922
 Kazimierz Feliks Kumaniecki (1905-1977), polski filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN i PAU, syn Kazimierza Władysława